Honigberger ist der Familienname folgender Personen:

 Aga Honigberger (* 1922), deutsche Keramikerin
 Emil Honigberger (1881–1953), rumänischer Chorleiter und Organist
 Erna Honigberger (1894–1974), deutsche Konzertgeigerin und Musikpädagogin
 Ernst Honigberger (1885–1974), deutscher Maler und Kunsthistoriker
 Helene Honigberger (1874–1956), deutsche Opernsängerin, Geigerin und Musikpädagogin 
 Johann Martin Honigberger (1795–1869), siebenbürgischer Arzt, Apotheker und Orientforscher